
A Ka jelentései:

Ka

Ókori Egyiptom 
I. Ka, Felső-Egyiptom fáraója
II. Ka, az egyiptomi I. dinasztia egyik fáraója
Ka, a lélek egy része az ókori egyiptomiak hite szerint; az egyiptomi írás egyik hieroglifája D28

Egyéb 
Ka, időegység
Ka, a cirill ábécé egy betűje
Ford Ka, a Ford autógyár egyik modellje
Ka, az orosz „Kamov helikopter-tervezőiroda” rövidítése a modellnevekben
Ka (か), japán kana
Kaa, a kígyó Rudyard Kipling A dzsungel könyve c. művében

KA 
KA, a Dragonair IATA kódja
KA, Kappa Alpha Társaság, Észak-Amerika

ka 
ka, a grúz nyelv ISO-639 kódja

kA 
Kiloamper (ezer amper), az áramerősség mértékegysége

Ka 
Ka sáv (K feletti sáv), az elektromágneses spektrum egy része
Ka, a savdisszociációs konstans a kémiában